Никола Лазаров Тодев, известен като Кир Никола, е български търговец, общественик и революционер от XIX век.

Биография 
Тодев е роден в 1818 година в разложкото село Банско, тогава в Османската империя, днес България, и произхожда от големия бански род Тодеви. Брат е на Благо Тодев. Учи в килийното училище в родното си село. Научава добре турски език и се занимава с търговия. Заедно със сина си Лазар Тодев като поддържат кантори в Кавала, Сяр, а по-късно и в австрийската столица Виена. Избран е в османския парламент.

На стари години подкрепя ВМОРО, чийто лидер в Банско е внукът му Димитър Тодев, и къщата му е сборен пункт на организацията.

Родсловие

Бележки 

Български революционери от Македония
Никола
Починали в Банско
Родени в Банско
Български предприемачи от Македония
Дейци на ВМОРО
Османски политици